Imeneo – componimento poetico
 Imeneo – figura mitologica
 Imeneo – personaggio biblico
 Imeneo – vescovo del III secolo
 Imeneo – opera di Händel